Городе́цька — жіноча форма слов'янського прізвища Городецький.

Відомі носії 
 Городецька Емма Генріхівна (1902—1992) — український педіатр, доктор медичних наук, професор. Дружина біофізика Олексія Городецького.
 Городецька Інна Олександрівна (1914—1972) — українська художниця.